M11 hace referencia a varios artículos:

Autopistas
Autopista M11, en Inglaterra.
M-11, Avenida de Manuel Azaña, de acceso al Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Autopista Moscú - San Petersburgo, M11.

Ejército y mecánica
Diana (F-32) – (M-11), corbeta.
Fiat M11/39, tanque medio.
Shvetsov M-11, motor de aviación.
MAC-11, pistola.

Además
Cúmulo del Pato Salvaje, objeto astronómico.
Complejo Deportivo M11, en Chile.